Кривец — имя собственное, которое выступает в качестве топонима и славянской фамилии.

Фамилия 
 Кривец, Александр Елисеевич (1919—1992) — деятель советского партизанского движения времен Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Кривец, Ефим Фомич (1897—1940) — деятель ГПУ/НКВД СССР, старший майор государственной безопасности.
 Кривец, Сергей Вячеславович (род. 1986) — белорусский футболист.
 Кривец, Яна (род. 1980) — словенская шахматистка.

Топоним

Населённые пункты

Белоруссия 
 Кривец — деревня в Слонимском районе Гродненской области.

Россия 
 Кривец — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Кривец — посёлок в Череповецком районе Вологодской области.
 Кривец — село в Мантуровском районе Курской области.
 Кривец — село в Добровском районе Липецкой области.
 Кривец — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Кривец — бывший хутор в Мурманской области.
 Кривец — деревня в Великосельском сельском поселении Старорусского района Новгородской области.
 Кривец — деревня в Ивановском сельском поселении Старорусского района Новгородской области.
 Кривец — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Кривец — село в Краснозоренском районе Орловской области.
 Кривец — село в Ильинском районе Пермского края.
 Кривец — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Кривец — село в Мышкинском районе Ярославской области.

Украина 
 Кривец — село в Богородчанском районе Ивано-Франковской области.
 Кривец — село в Ставищенском районе Киевской области.
 Кривец — село в Маньковском районе Черкасской области.

Гидроним 
 Кривец — озеро в Браславском районе Витебской области
 Кривец — порог на реке Кица в Мурманской области.
 Кривец — порог на реке Тулома в Мурманской области.
 Кривец — порог на реке Умба в Мурманской области.
 Кривец — река в Мурманской области.
 Кривец — река в Краснозоренском районе Орловской области (Россия).
 Кривец — река в Измалковском районе Липецкой области.

См. также 
 Большой Кривец — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Малый Кривец
 Кривцы